Чемпионат Европы по шахматам среди женщин 2018 года проходил в Високе-Татри (Словакия) с 7 по 20 апреля.

Являлся этапом квалификации к следующему Чемпионату мира по шахматам среди женщин. Количество квалификационных мест — 14.

Победительницей турнира стала российский гроссмейстер Валентина Гунина, завоевав 3-й титул чемпионки Европы в своей карьере.

Регламент турнира 
Турнир проводился по швейцарской системе в 11 туров.

 Категория: 1-я (средний рейтинг: 2273);
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого;
 Турнирный директор: Ева Репкова;
 Главный арбитр: Иван Суровы.

Критерии распределения мест при равенстве очков:
 Личная встреча (если имела место быть);
 Усечённый коэффициент Бухгольца;
 Коэффициент Бухгольца;
 Средний рейтинг противников;
 Количество побед.

Участницы турнира 
В турнире принимало участие 144 участницы из 30 стран Европы, среди которых 18 шахматисток, рейтинг ФИДЕ которых на апрель 2018 года превышал 2450:

¹) Болгарские шахматистки выступали под флагом ФИДЕ из-за исключения Шахматной Федерации Болгарии из ЕШС.

Расписание 
 Игровые дни: 8‒14, 16‒19 апреля; начало туров — в 15:00 (UTC+2), последний тур — в 11:00 (UTC+2);
 Выходной день: 15 апреля;
 Церемония закрытия: 19 апреля в 20:00 (UTC+2).

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составил 70 000 € (65 000 € — основной призовой фонд, 5 000 € — дополнительные призы).

Движение по турам

См. также 
 Чемпионат Европы по шахматам 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Положение о проведении турнира
 Информация о турнире на сайте chess-results.com
 Партии турнира в формате PGN
 Страница турнира на сайте Европейского Шахматного Союза

2018 год в шахматах
Чемпионаты Европы в Словакии
Шахматы в Словакии
Шахматы
Апрель 2018 года
Женские шахматные соревнования